Eardwulf est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

Rois 

 Eardwulf est roi de Kent entre 748 et 762.
 Eardwulf est roi de Northumbrie de 796 à 806.

Évêques 

 Eardwulf est évêque de Dunwich en 747.
 Eardwulf est évêque de Rochester de 747 à (765 × 772).
 Eardwulf est évêque de Lindisfarne de 854 à 899 environ.

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon